Bečov ist der Name mehrerer Orte in Tschechien

Bečov (Hochpetsch), Gemeinde im Okres Most
Bečov nad Teplou (Petschau), Stadt im Okres Karlovy Vary
Bečov (Petsch), Ortsteil der Gemeinde Blatno, Okres Chomutov; siehe Bečov (Blatno)

sowie eines Gemeindeteiles von Sebedín-Bečov in der Slowakei, siehe Bečov (Slowakei)